Cevallos puede referirse a:

Personas
Jerónimo de Cevallos (1560–1641) Jurista español
Pedro de Cevallos (1715–1778) Virrey del Río de la Plata
Pedro Fermín Cevallos (1812–1893) Político ecuatoriano
Pedro José Cevallos (1830–1892) Político ecuatoriano
José Cevallos Cepeda (1831–1893) Militar y político mexicano
Hernando Cevallos (1956–) Médico y político peruano
José Francisco Cevallos (1971–) Dirigente deportivo ecuatoriano
Jorge Luis Cevallos (1988–) Futbolista ecuatoriano
José Cevallos Enríquez (1995–) Futbolista ecuatoriano
Gabriel Cevallos (1998–) Futbolista ecuatoriano

Lugares o divisiones administrativas
Cantón Cevallos en la  provincia de Tungurahua (Ecuador) 
Parque Cevallos en la ciudad de Ambato (Ecuador)

Véase también
Ceballos